Baral se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans Otto Baral
 Hem Sagar Baral